Бюссеро́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на південь від Парижа, 135 км на північний схід від Бордо, 55 км на північ від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 228 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 475,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Бюссероль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бюссероль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь